Klüß steht für:
 Klüß (Brunow), Ortsteil von Brunow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Klüß (Mecklenburg), eine Gemeinde im ehemaligen Landkreis Ludwigslust (1933–1952) in Mecklenburg

Personen:
 Dörte Klüß, deutsche Handballspielerin